Berende – wieś w Bułgarii, w obwodzie Pernik
 Berende – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim

Zobacz też 
 Berende izwor